Das Damendoppel der US Open 1999 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerinnen waren Martina Hingis und Jana Novotná.

Das Finale bestritten Serena Williams und Venus Williams gegen Chanda Rubin und Sandrine Testud, das die Williams in drei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1999